159 кіломе́тр — пасажирська зупинна залізнична платформа Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський — Павлоград I між станціями Новомосковськ-Дніпровський (4 км) та Орлівщина (10 км).

Платформа розташована на лівому березі річки Самари в курортно-рекреаційній зоні Новомосковського району Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На платформі зупиняються електропоїзди до станцій Дніпро-Головний, Орлівщина та роз'їзду № 5.

Джерела 
 Інформація про зупинний пункт Платформа 159 км

Примітки 

Транспорт Новомосковського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області